Севт (; ):

 Севт I — царь Одрисского царства во Фракии (правил 424—410 годах до н. э.).
 Севт II — царь Одрисского царства во Фракии (правил 405—385 годах до н. э.).
 Севт III — царь Одрисского царства во Фракии (правил 331—300 годах до н. э.).
 Севт IV — царь Одрисского царства во Фракии (правил примерно в 215—190 годах до н. э.)